Kurzkupplung steht für:
 Kurzkupplung (Eisenbahn): Eine von der herkömmlichen Kupplung abweichende Verbindung zweier Eisenbahnfahrzeuge.
 Kurzkupplung (Modelleisenbahn): Ermöglicht das vorbildgerechte Fahren „Puffer-an-Puffer“ auf geraden Strecken der Modellbahnanlage. In Kurven lässt sie ein Vergrößern des Fahrzeugabstandes zu, um diese problemlos durchfahren zu können.
 HGÜ-Kurzkupplung (elektrische Energietechnik): Eine Hochspannungsgleichstromübertragung (HGÜ) über eine sehr kurze Strecke.